Die Handball-Landesliga Bayern 2022/23 wird unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die zweithöchste Spielklasse des bayerischen Landesverbandes und wird hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem geführt.

Saisonverlauf

Modus 
Es wird eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe ist Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2023/24. Die zweiten Plätze spielen in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe sind Direktabsteiger. Die Plätze elf je Gruppe werden bei zwei Absteigern aus der Bayernliga zu Relegationsplätzen und bei drei zu Direktabsteigern. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2022/23 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2022/23
Landesliga